Peti rang hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2005./06. su činile druge županijske lige u većini županija.

1. ŽNL Zagrebačka

Istok 

 Izvori: 
 rsssf.com

Zapad 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska 
Sudionici:
 Dapci
 Galovac
 Gordowa Veliki Grđevac
 Ilova Tomašica
 Lasta Gudovac
 Lasta Palešnik
 Metalprodukt Šandrovac
 Omladinac Čurlovac
 Ribar Kaniška Iva
 Skok Skucani
 Sloga Žir
 Tomislav Berek
 Trnski Nova Raca
 Zvijerci
 Izvori: 
 rsssf.com, sastav lige

2. ŽNL Brodsko-posavska

Istok 

 Izvori: 
 rsssf.com

Središte (Centar) 

 Izvori: 
 rsssf.com

Zapad 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 
Sudionici:
 Dubrovnik 1919
 Faraon Trpanj
 Grk Potomje
 Iskra Janjina
 Jadran Smokvica
 Omladinac Lastovo
 Ponikve
 Putniković
 Rat Kuna Pelješka
 SOŠK Ston
 Izvori: 
 rsssf.com, sudionici lige

2. ŽNL Istarska 

 rsssf.com

2. ŽNL Karlovačka 
Sudionici:
 Draganić
 Josipdol
 Krnjak
 Mladost Rečica
 Oštarije
 Plaški
  Šišljavić
 Vatrogasac (Gornje Mekušje - Karlovac)
 VOŠK Belavići
 Izvori: 
 rsssf.com, sastav lige

2. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine

2. ŽNL Krapinsko-zagorska 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Međimurska

Istok 

 Izvori: 
 rsssf.com

Zapad 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir 
Bilje prvak lige 
Sudionici:
 Belje Kneževo
 Bilje
 Borac Kneževi Vinogradi
 Croatia Branjin Vrh
 Dinamo Baranjsko Petrovo Selo 
 Hajduk Popovac
 Lastavica Grabovac
 Lug
 Međimurec Kozarac
 Mladost Čeminac
 Polet Karanac
 Ribar Kopačevo
 Sloga Gajić
 Šokadija Duboševica
 Vardarac
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica nakon 28. od 30 kola

NS Đakovo 
Sudionici:
 Budućnost Gorjani
 Hajduk Široko Polje
 HOŠK Gašinci
 Kešinci
 Mladost Đakovačka Satnica
 Mladost Ivanovci Gorjanski
 Omladinac Đakovački Josipovac
 Ovčara Kondrić
 Polet Semeljci
 Ratar Piškorevci
 Slavonija Budrovci
 Slavonija Punitovci
 Sloga Koritna
 Torpedo Kuševac 
 Velebit Potnjani 
 Zrinski Jurjevac Punitovacki
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica nakon 29. od 30 kola

NS Našice 

 Izvori: 
 Omladinac Niza 
 rsssf.com, ljestvica nakon 25. od 26 kola

NS Osijek 
 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 Tomislav Livana

NS Valpovo / Donji Miholjac 
Podravac Bistrinci prvak lige 
Sudionici: 
 Beničanci
 Bratstvo Radikovci
 Croatia Veliškovci
 Graničar Šljvoševci
 Hajduk Marijanci
 Hrvatski sokol Bocanjevci 
 Mladost Črnkovci
 Mladost Harkanovci
 Mladost Tiborjanci
 Omladinac Petrijevci
 Podravac Bistrinci
 Satnica
 Seljak Koška
 Slavonac Ladimirevci
 Sloga Samatovci
 Zrinski Vinogradci
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica nakon 29. od 30 kola

2. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Primorsko-goranska 
Sudionici:
 Dedal Rijeka
 Gomirje
 Goranka Ravna Gora
 Mrkopalj 
 Mune
 Polet Skrad
 Risnjak Lokve
 Rječina Dražice
 Snježnik Gerovo
 Vrbovsko
 Zamet Rijeka
 Željeznicar Moravice
 Izvori: 
 rsssf.com, sudionici lige

2. ŽNL Sisačko-moslavačka

Kutina - Novska / NS Kutina 
 

 Izvori: 
 ''ŠNK "Mladost" Gornja Gračenica (1966. – 2006.)

2. ŽNL Varaždinska 
Sudionici:
 Beretinec
 Budućnost Vidovec 
 Čevo Podevčevo
 Drava Strmec
 Jalkovec
 Majerje
 Mladost
 Obreš Sveti Ilija 
 Omladinac Jurketinec 
 Podravac
 Polet Tuhovec
 Udarnik '32 Gornji Kućan
 Vinica
 Zelengaj Donji Kućan
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica do 24. od 26 kola

2. ŽNL Virovitičko-podravska

Slatina / Orahovica 
Sudionici:
 Dinamo
 Grabić
 Krčevina
 Miholjac (Gornji Miholjac)
 Mladost Čađavica
 Mladost Bakić
 Podravac Sopje
 Slavonija
 Sloga
 Standard
 Zrinski
 Izvori: 
 rsssf.com, sastav lige

Virovitica / Pitomača 
Sudionici:
 Bilogora Špišić Bukovica
 Brezovica
 Bušetina
 Dinamo Kapela Dvor
 Graničar
 Lukač 05
 Mladost Stari Gradac
 Mladost Vukosavljevica
 Napredak Rušani
 Sloga Dugo Selo Lukacko
 Sloga Kladare
 Tehničar
 Izvori: 
 rsssf.com, sastav lige

2. ŽNL Vukovarsko-srijemska

Grupa A 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 HNK Borovo

Grupa B 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 NK Slavonac Gradište, ljestvica 
 NK Slavonac Gradište, rezultati

Splitsko-dalmatinska županija

NL otoka Hvara 

 Izvori: 
 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza

Poveznice 
 1. HNL 2005./06.
 2. HNL 2005./06.
 3. HNL 2005./06.
 4. rang HNL-a 2005./06.
 6. rang HNL-a 2005./06.
 7. rang HNL-a 2005./06.
 Hrvatski nogometni kup 2005./06.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2005./06., 5. rang
  

2005-06
 5